О́дер-Шпре () — район в Германии. Центр района — город Бесков. Район входит в землю Бранденбург. Занимает площадь 2243 км². Население — 184,3 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 82 человек/км².
Официальный код района — 12 0 67.

Район подразделяется на 38 общин.

Города и общины 
 Фюрстенвальде (32 504)
 Айзенхюттенштадт (31 258)
 Шёнайхе (12 201)
 Эркнер (11 578)
 Шторков (9108)
 Бесков (8112)
 Грюнхайде (7959)
 Вольтерсдорф (7818)
 Штайнхёфель (4509)
 Риц-Нойендорф (4265)
 Таухе (3902)
 Фридланд (3192)
Управление Брисков-Финкенхерд
 Брисков-Финкенхерд (2457)
 Грос-Линдов (1845)
 Цильтендорф (1629)
 Визенау (1342)
 Фогельзанг (772)
Управление Нойцелле
 Нойцелле (4474)
 Найсемюнде (1769)
 Лавиц (630)
Управление Одерфорланд
 Бризен (2205)
 Якобсдорф (1900)
 Беркенбрюк (1019)
 Мадлиц-Вильмерсдорф (710)
Управление Шармютцельзе
 Бад-Заров (4858)
 Вендиш-Риц (1412)
 Райхенвальде (1130)
 Лангеваль (814)
 Динсдорф-Радлов (576)
Управление Шлаубеталь
 Мюлльрозе (4472)
 Шлаубеталь (1912)
 Зидихум (1621)
 Миксдорф (958)
 Грунов-Даммендорф (559)
 Рагов-Мерц (481)
Управление Шпренхаген
 Шпренхаген (3449)
 Гозен-Ной-Циттау (2911)
 Рауэн (1942)
(30 сентября 2010)

Ссылки 
 Официальная страница  

Районы Бранденбурга